Gerstland steht für:

 Gerstland (Grünenbach), Ortsteil der Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Gerstland (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern